John Booth (ur. 1954)
 John C. Booth
 John Wilkes Booth